Сутера (коммуна) () — населённый пункт в Италии
 Сутера () — растение семейства Норичниковых.